Gustaf Munthe ist der Name folgender Personen:

* Gustaf Munthe (Politiker) (1809–1889), schwedischer Politiker 
 Gustaf Munthe (Kunsthistoriker) (1896–1962), schwedischer Kunsthistoriker  
 Gustaf Fredrik Munthe (1849–1919), schwedischer Beamter